Atari 5200 — игровая приставка выпущенная Atari Inc. в 1982 году. Список содержит 69 игр, изданных для Atari 5200.

Игры 

Atari 5200